Выборы в островной совет Арубы VIII-го созыва прошли 25 апреля 1979 года. Первые выборы после отмены системы голосования по доверенности.

Итог

Примечания 

Политика Арубы
Выборы на Арубе
Выборы 1979 года